Werkster (beroep), een vrouw die schoonmaakwerk doet
iedere vrouw die werkt; zie Arbeider
Werkster (dierenrijk), een steriele honingbij, steriele mier etc.